Мім — актор, який не послуговується голосом
 Мім — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології
 Мім — літера арабської абетки
 Мім (частіше «мем») — одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою імітації, навчання тощо
 Мім — персонаж твору Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон»

Абревіатура 
 МІМ — Міжнародний інститут менеджменту